Az  1970-es úszó-Európa-bajnokságon a férfi  10 méteres toronyugrás  selejtezőit szeptember 11-én és 12-én, a döntőt szeptember 12-én rendezték. A versenyszámban 24-en indultak. A győztes az NDK-beli Lothar Matthes lett.

Eredmények

Selejtező
Zölddel kiemelve a döntőbe jutottak

Döntő

Források

Műugrás az 1970-es úszó-Európa-bajnokságon